Грег Берла́нти (; род. , Рай, Нью-Йорк, США) — американский сценарист, продюсер и режиссёр кино и телевидения. Известен по работе над телесериалами «Бухта Доусона», «Любовь вдовца», «Политиканы», а также сотрудничеству с «DC Comics», включая Вселенную Стрелы на канале The CW. В 2017 году Берланти установил рекорд по наибольшему количество телесериалов, планируемых к выходу в телевизионном сезоне 2017/18. Берланти также выступил режиссёром романтической комедии «С любовью, Саймон» (2018).

Ранние годы 
Берланти родился в Рай в Нью-Йорке. Его родители — Барбара Моллер Берланти и Юджин Берланти. У него есть сестра Дина, он дядя двух племянниц. Он рассказал о своей молодости в интервью для «Entertainment Weekly» в 2004 году: «Мы были итальянцами в городе, где проживает американская аристократия», где «мы не входили в остальные 90 % успешного и обеспеченного сообщества». В каждом его шоу компании «Berlanti Television» появляется логотип с изображением семьи, и слышны слова «Грег, убери голову!» () — именно так говорил отец Берланти, когда мальчик загораживал ему экран телевизора.

Карьера 
Берланти учился в Северо-Западном Университете, был членом братства «Delta Tau Delta». Был продюсером и сценаристом сериала «Бухта Доусона» и его спин-оффа «Молодые американцы». Большую известность получил как автор, исполнительный продюсер и шоураннер «Любовь вдовца». Является создателем сериала «Джек и Бобби». Берланти также написал и поставил картину «Клуб разбитых сердец: Романтическая комедия» о группе друзей-геев, проживающих в Западном Голливуде — сюжет и герои списаны с Берланти и его друзей.

В августе 2006 года Берланти заключил договор с «Touchstone Television» и «ABC» на создание нескольких пилотов. Кроме того, Берланти прекратил сотрудничество со своим постоянным творческим партнёром Мики Лидделл. Тогда же стало известно, что Берланти работает консультантом над шоу «Братья и сёстры» канала «ABC» — предыдущий исполнительный продюсер Марти Ноксон покинула шоу в результате конфликта с Джо Робин Бэйтц. Сейчас Грег исполняет обязанности исполнительного продюсера. Также Берланти работал исполнительным продюсером на шоу «Грязные мокрые деньги», премьера которого состоялась 26 сентября 2007 года на канале «ABC».

Вместе с Марком Гуггенхеймом был со-автором сценария пилотного эпизода шоу «Элай Стоун» для канала «ABC», премьера которого состоялась в 2008 году. Грег также выполнял функции исполнительного продюсера. Берланти участвовал в продвижении теории о том, что вакцина на ртутной основе может помочь в борьбе с аутизмом. Учёное сообщество не поддержало теорию, но отметило, что благодаря показу шоу выросла доля вакцинаций среди детей. В защиту пилота Берланти ответил: «Мне кажется, что они хотели, чтобы мы досконально изучили проблемы — так мы и поступили».

Был кандидатом на режиссёрское кресло фильма «Зелёный Фонарь», для которого написал сценарий в соавторстве. Берланти поставил фильм «Жизнь, как она есть» 2010 года с Кэтрин Хайгл и Джошем Дюамелем в главных ролях.

Личная жизнь 
Берланти — открытый гей. В 2013 году он начал встречаться с футболистом Робби Роджерсом. 31 декабря 2016 года Берланти и Роджерс обручились, и поженились 2 декабря 2017 года. У них есть двое детей — сын Калеб Джин Берланти (род. 18 февраля 2016) и Миа Барбара Роджерс-Берланти (род. 13 мая 2019).

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Школы коммуникаций Северо-Западного университета